Роберт Джеймс Бакленд (; род. 22 сентября 1968) — британский политик, член Консервативной партии Великобритании. Лорд-канцлер, министр юстиции Великобритании (2019—2021). Министр по делам Уэльса (2022).

Биография 
Бакленд родился 22 сентября 1968 года в Лланелли,Уэльс. Затем он учился в колледже Хатфилд в Даремском университете в 1989 году. Он окончил юридический факультет в 1990 году, а в следующем году был призван в адвокатскую палату в Иннер-Темпл в качестве барристер.

Бакленд работал барристером в Уэльсе с 1992 по 2010 год, специализируясь на уголовном праве. Он был назначен регистратором в 2009 году, работал в качестве временного судьи в королевском суде. В 2014 году стал генеральным солиситором и мастером скамьи в Иннер-Темпл.

Политическая карьера 
В 1993 и 1995 году Бакленд баллотировался в местные советы округа Дифед и графства Кармартеншир В 1990-е годы он продолжал безуспешно баллотироваться, пытаясь попасть то в палату общин, то в Европарламент. В 2005 году Бакленд снова баллотировался в парламент, но безуспешно. В 2010 году Бакленд наконец попал в палату общин. В 2010 году Бакленд вошёл в комитет по делам юстиции палаты общин. Был главой межпартийной группы по аутизму. В 2014 году стал Генеральным солиситором Англии и Уэльса.

24 июля 2019 года при формировании правительства Бориса Джонсона был назначен лорд-канцлером, министром юстиции.

15 сентября 2021 года выведен из второго правительства Джонсона в ходе серии кадровых перемещений.

7 июля 2022 года в разгар правительственного кризиса и массовых отставок министров назначен министром по делам Уэльса.

6 сентября 2022 года сохранил должность при формировании правительства Лиз Трасс.

25 октября 2022 года по завершении второго за несколько месяцев правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Бакленд не получил никакого назначения.

Примечания 

Выпускники Даремского университета
Выпускники Хэтфилд-колледжа (Даремский университет)
Министры юстиции Великобритании
Лорды верховные канцлеры Англии
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Генеральные солиситоры Англии и Уэльса
Министры по делам Уэльса